Gostyń bezeichnet Orte und Gebietskörperschaften in Polen:
 Gostyń (dt. Gostyn), die Kreisstadt des Powiat Gostyński der Woiwodschaft Großpolen
 Gmina Gostyń, eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Gostyński der Woiwodschaft Großpolen
 Gostyń, ein Powiat der Woiwodschaft Großpolen; siehe Powiat Gostyński
 Gostyń (Gaworzyce) (dt. Gustau), ein Dorf der Landgemeinde Gaworzyce in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Gostyń (Wyry) (auch Gostyń Śląska, dt. Gostin), ein Dorf der Landgemeinde Wyry in der Woiwodschaft Schlesien
 Gostyń (Świerzno) (dt. Groß Justin), ein Dorf der Landgemeinde Świerzno in der Woiwodschaft Westpommern